Künga Wangchug (sakya trizin) (1418-1462), Tibetaans geestelijke, negentiende sakya trizin van 1442 tot 1462
Künga Wangchug (Langdün), vaak aangeduid met zijn geboorteplaats Langdün (ca. 1906 - 1980), Tibetaans politicus